Индра:

 Индра — титул божества-правителя в индийских традициях.
 Индра — царь богов и повелитель небесного царства в ведизме и индуизме.

Фамилия 
 Индра, Алоис (1921—1990) — чехословацкий коммунистический политик.

Топоним

Латвия 
 Индра — село в Краславском крае.
 Индра — расположенная в этом селе пограничная станция Латвийской железной дороги, на линии Даугавпилс — Полоцк.

Россия 
 Индра — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Индра — посёлок в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Индра — болото в Тавдинском городском округе Свердловской области.

Эстония 
 Индра — деревня в волости Выру уезда Вырумаа.

Другое 
 Indra Sistemas — крупный испанский концерн.